Lewski – miasto w Bułgarii
 Lewski – gmina w Bułgarii z siedzibą w ww. mieście
 Lewski – wieś w Bułgarii, znajdująca się w obwodzie Pazardżik, w gminie Panagjuriszte
 Lewski – szczyt w centralnej Starej Płaninie, w jej trojańskiej części